Wolfenstein: Enemy Territory, computerspel uit 2003
Enemy Territory: Quake Wars, computerspel uit 2007